Оладжейту-Темур — імператор династії Юань (1265—1307)
 Єсун-Темур — імператор династії Юань (1293—1328)
 Тоґон-Темур — імператор династії Юань (1320—1370)
 Олдзей Темур-хан (Пуньяшрі) (1379—1412) — великий хан Монгольської імперії з династії Північна Юань (1379—1412)
 Кан-Темир (Кантемір) — один з беїв ногайського роду Мансур (? — 1637)
 Темурі Кецбая — грузинський футболіст.
 Темур Парцванія — український футболіст.
 Темур Чогадзе (1998) — грузинський футболіст.

Див. також 
 Теймур (значення)
 Тимур (значення)
 Теймураз (значення)